Louis Chauvet ist der Name folgender Personen:

* Louis Chauvet (Geistlicher) (1664–1710), französischer römisch-katholischer Priester und Ordensgründer
 Louis Chauvet (Journalist) (1906–1981), französischer Journalist